Bouilhet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Henri Bouilhet (1830–1910), fransk kemiingenjör
 Louis-Hyacinthe Bouilhet (1821–1869), fransk poet

Franska efternamn